Le sigle VNU peut faire référence :
 Volontaires des Nations unies.

 , l'ancien nom de la société l'étude marketing Nielsen (entreprise) ;
 VNU Media, division presse de l'ancienne  achetée en 2007 par 3i